Feather River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Feather River (Sacramento), Nebenfluss des Sacramento River in Kalifornien
 Feather River (Alaska), Fluss in Alaska, der in das Beringmeer mündet
 Feather River (Idaho), Nebenfluss des South Fork Boise River in Idaho